In God We Trust : devise nationale officielle des États-Unis

Cinéma
 In God We Tru$t : film de Marty Feldman (1980)
 In God We Trust : film d'Alex Gingell, Philip Koch, Dan Haigh et Alex Westaway (2012)

Musique
 In God We Trust, Inc. : EP des Dead Kennedys (1981)
 In God We Trust : album de Stryper (1988)
 In God We Trust : album de Brand Nubian (1993)